Карл Фёдорович Эйзен фон Шварценберг (;  — ) — российский генерал-майор, участник Наполеоновских войн, командир Киевского арсенала.

Биография 
Родился в Риге  года в семье артиллерии капитана Готфрида (Фёдора Ивановича) Эйзена фон Шварценберга (1749 — 1809) и Шарлотты Марии, урождённой Шельтинг, крещён 21 мая в церкви Св. Гертруды. Внук писателя Иоанна Георга Эйзена.

Был записан на военную службу «на свой кошт сержантом» в 1789 году, в действительную службу вступил тем же чином 20 августа 1795 года в артиллерийский гарнизон крепости Динамюнде, где служил его отец. 20 сентября 1797 года переименован юнкером в том же гарнизоне. 25 апреля 1801 года произведён в подпоручики 2-го артиллерийского полка.

В 1806—1807 годах в составе 7-й артиллерийской бригады принимал участие в кампании против французов в Восточной Пруссии, был награждён золотым крестом за Прейсиш-Эйлау. 

В 1810 году штабс-капитан 9-й артиллерийской бригады, воевал с турками в Молдавии, Валахии и Болгарии: 23 мая был при осаде Силистрии; 26 мая «на батарее в действительном сражении до покорения крепости»; в июле при обложении Рущука, причём 13 июля под крепостью был ранен пулей в висок с лишением зрения на правый глаз; также был при наведении переправ через Дунай. После ранения переведён в резервные части.

В 1812 году капитан понтонной № 11 роты 1-й запасной артиллерийской бригады в Риге, командовал артиллерией на Задвинских укреплениях, участвовал в сражении при Мезотене. В конце 1812 года находился при Главной армии, в 1813 году — при блокаде Данцига. За отличие награждён орденом Св. Владимира 4-й ст. с бантом.

По окончании Наполеоновских войн Эйзен-фон-Шварценберг служил при Киевском арсенале, 10 декабря 1816 года произведён в подполковники. В 1823 году командовал 1-й батарейной ротой 4-й артиллерийской бригады.

Был масоном, в 1821 году состоял в киевской масонской ложе «Соединённых славян». Завёл в Киеве при 3-й понтонной роте школу взаимного обучения на 160 человек.

11 января 1825 года назначен штаб-офицером по искусственной части при Киевском арсенале. В 1826 году Эйзен-фон-Шварценберг привлекался к следствию по делу декабристов, его принадлежность к Южному обществу не подтвердилась. Подозревался в принадлежности к Киевскому тайному обществу.

В 1827 году произведён в полковники и в 1831 году участвовал в подавлении восстания в Польше, исполняя поручения главнокомандующего И. Ф. Паскевича «главным образом по устройству переправ и снабжению армии оружием и военными припасами», командовал экспедицией по охране складов, причём с десантным отрядом отразил нападение повстанцев. 

В 1834—1840 годах — командир Петербургского арсенала, с 1840 года — командир Киевского арсенала. 10 сентября 1835 года произведён в генерал-майоры (со старшинством от 7 апреля).

Скончался  года.

Награды 
 Крест «За победу при Прейсиш-Эйлау» (30 ноября 1807)
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (18 сентября 1810)
 Орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом (3 сентября 1814)
 Орден Св. Георгия 4-й ст. (16 декабря 1821, № 3581 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова) — за 25 лет беспорочной службы;
 Орден Св. Анны 2-й ст. (25 марта 1828, императорская корона к ордену 2 августа 1831)
 Польский знак отличия за военное достоинство 3-й ст. (1832)
 Орден Св. Владимира 3-й ст. (21 сентября 1832)
 Знак отличия беспорочной службы за XXX лет (22 августа 1834)
 Орден Св. Станислава 1-й ст. (3 апреля 1843)
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет (22 августа 1844)
 Орден Св. Анны 1-й ст. (28 января 1846)

Семья 
Младший брат Карла Иоганн Леонард (1787—1812) — поручик артиллерии, участник Бородинского сражения, за отличие произведён в штабс-капитаны и 19 декабря 1812 года награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость».

Карл Фёдорович был женат (с 1811 года) на Иоганне Катарине Пихлау. Дети:

 Николай Эбергард (6.08.1812 — ?);
 Иоганн Николай Леонард (10.08.1813 — ?);
 Карл Готфрид (Иоанн) (20.02.1824 — 17.06.1906) — генерал-майор в отставке (1874), художник-любитель;
 Николай (1831 — 1910) — генерал от инфантерии в отставке (1891);
 Констанция (? — 1874).

Примечания

Источники 
 Березин А. В., Букреева Е. М., Умбрашко Э. Атрибуция живописного портрета генерал-майора К. Ф. Эйзена фон Шварценберга из собрания Государственного исторического музея.// Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXV Международной научной конференции, 6—7 сентября 2021 г. / Сост. И. В. Корнеев. — Бородино, 2022. — С. 268—277.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 789. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Русские портреты XVIII — начала XX в. Материалы по иконографии. Выпуск X. — М., 2021. С. 136—137.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 марта. — СПб., 1844. — С. 250.
 Справка на сайте «Биография.ру»
 Bartlett R. The Imperial Russian Noble Elite and Westernization: The Family Eizen-fon-Shvartsenberg // Word and Image in Russian History: Essays in Honor of Gary Marker. Boston, MA: Academic Studies Press, 2015.

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Масоны России
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Начальники (командиры) оборонных предприятий Российской империи